EAEC — аббревиатура, может означать:

 European Automobile Engineers Cooperation (Европейское содружество автомобильных инженеров), часть :en:Fédération Internationale des Sociétés d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile
 :en:East African Examinations Council (Восточноафриканский экзаменационный совет, с 1967 г.)
 European American Evangelistic Crusades — христианская организация в США
 :en:East Asia Economic Caucus (Восточноазиатский экономический кокус) — региональная зона свободной торговли, с 1990 г.
 :en:Enteroaggregative Escherichia coli — свойство вирулентности Escherichia coli
 Eurasian Economic Community (Евразийское экономическое сообщество)
 Edge Analytics and Edge Computing (см. Граничные вычисления)
 European Atomic Energy Community (Euratom, Европейское сообщество по атомной энергии)